Шестой чемпионат Южной Америки прошёл в Рио-де-Жанейро — на тот момент столице Бразилии. Он стартовал 17 сентября 1922 года матчем Бразилия  — Чили, а завершился 18 октября 1922 года матчем  Аргентина — Парагвай.

Впервые в истории в чемпионате приняли участие все пять сборных, чьи ассоциации были членами КОНМЕБОЛ. Как и в 1919 году, когда хозяйкой турнира была Бразилия, для определения чемпиона потребовался дополнительный матч. В ходе чемпионата неоднократно возникали скандалы из-за судейства.

Участники 
  Аргентина 
  Бразилия (организатор)
  Парагвай
  Уругвай
  Чили

Составы команд

Матчи 

Сборная Уругвая отказалась участвовать в финальном матче по причине ужасной работы бразильского судьи.

После назначения пенальти сборная Парагвая покинула поле, только вратарь Модесто Денис остался на воротах, но отразить пенальти он не смог.

Турнирная таблица

Финальный матч

Чемпион

Сводная таблица

Лучшие бомбардиры 
4 гола
  Хулио Франсия

2 гола
  Амилкар Барбуй
  Формига
  Неко

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубок Америки по футболу
1922 год в футболе
Сентябрь 1922 года
Октябрь 1922 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Чемпионаты Южной Америки в Бразилии
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро
1922 год в Бразилии